Marcus Annius Libo ist der Name folgender Personen:

* Marcus Annius Libo (Konsul 128), römischer Konsul
 Marcus Annius Libo (Suffektkonsul 161) († ~163), römischer Suffektkonsul